Шевцов Микола Миколайович (генерал)
 Шевцов Микола Миколайович (вояк)

Див. також 
 Шевцов

Сторінки зі списками однофамільців-тезок